Callow kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Callow, Herefordshire, ort i England, 
 Callow, Derbyshire, ort i England,